Giustarini – cognome italiano
 Fabio Giustarini – cestista italiano
 Mario Giustarini – politico italiano